L'edizione 1970 della 1. divisjon vide la vittoria finale del Strømsgodset.

Capocannoniere del torneo fu Steinar Pettersen (Strømsgodset), con 16 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Strømsgodset Campione di Norvegia 1970.
 Skeid e Pors retrocesse in 2. divisjon.

Calcio nel 1970
Campionato norvegese di calcio